Браун (,  — карий, коричневый, русый) — фамилия и топоним.

Фамилия

А 
 Браун, Аарон (род. 1992) — канадский легкоатлет, бегун на короткие дистанции.
 Браун, Август Эмиль (1809—1856) — немецкий археолог.
 Браун, Ада (1890—1950) — американская блюзовая певица.
 Браун, Аддисон (1830—1913) — американский ботаник, федеральный судья США.
 Браун, Айодеджи (род. 1988) — нигерийский футболист, защитник.
 Браун, Акош (род. 1978) — венгерский дзюдоист.
 Браун, Аксель (род. 1966) — итальянский продюсер и режиссёр порнофильмов.
 Браун, Алек (1908—1995) — один из первых профессиональных снукеристов.
 Браун, Алек (род. 1992) — американский баскетболист.
 Браун, Александр (1805—1877) — немецкий биолог, ботаник, миколог и палеонтолог.
 Браун, Аллан (1926—2011) — шотландский футболист и тренер.
 Браун, Альберт (1911—1995) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Браун, Альфред (1888—1978) — актёр, режиссёр и сценарист в театре и кино, пионер немецкого радиовещания.
 Браун, Андрей Георгиевич (1937—2022) — советский и казахстанский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Браун, Анна Уиггинс (1912—2009) — американская, позже норвежская оперная певица (сопрано).
 Браун, Антон (род. 1990) — немецкий гребец.
 Браун, Антонин (1709—1742) — чешский скульптор австрийского происхождения.
 Браун, Анхела Акунья (1888—1983) — коста-риканский общественный деятель.
 Браун, Арик (род. 1988) — немецкий шахматист, гроссмейстер.

Б 
 Браун, Барбара (Barbara Brown; род. 1953) — американская фигуристка выступающая в парном катание.
 Браун, Барнум (1873—1963) — американский палеонтолог.
 Браун, Бенджамин (1953) — американский легкоатлет.
 Браун, Билл (1931—2004) — шотландский футболист.
 
 Браун, Бланко (род. 1988) — американский кантри-рэп музыкант.
 Браун, Блейк Эллендер (более известна как Блейк Ла́йвли; род. 1987) — американская актриса и фотомодель.
 Браун, Блэр (род. 1947) — американская актриса театра и кино.
 
 Браун, Брайан (род. 1947) — австралийский актёр.
 Браун, Брайан (род. 1948) — американский четырёхзвёздный генерал.
 Браун, Брене (род. 1965) — писатель, профессор-исследователь Хьюстонского университета.
 Браун, Бретт (род. 1961) — американский баскетбольный тренер.
 Браун, Брианна (род. 1979) — американская актриса, певица и продюсер.
 Браун, Бриттани (род. 1995) — американская легкоатлетка.
 Браун, Брэндон (род. 1989) — американский баскетболист.
 Браун, Брюс (род. 1996) — американский баскетболист.

В 
 Браун, Вайолет (1900—2017) — старейший живущий верифицированный житель Земли с 15 апреля по 15 сентября 2017, первый верифицированный долгожитель Ямайки. Входила в пятёрку старейших когда-либо живших людей.
 Браун, Ванесса (1928—1999) — американская актриса, телеведущая и писатель.
 Браун, Вернер фон (1912—1977) — немецкий, позже американский конструктор ракетно-космической техники, «отец» американской космической программы.
 Браун, Виктор (1927—?) — боливийский футболист, нападающий.
 Браун, Вилли (1900—1952) — американский музыкант.
  (; 1813—1860) — шведский поэт XIX века.

Г 
 Браун, Гарольд (1927—2019) — министр обороны США (1977—1981).
 Браун, Гарри (1933—2006) — кандидат в президенты США от Либертарианской партии.
 Браун, Гарри Джон (1924—2000) — американский дирижёр.
 Браун, Гастон (род. 1967) — четвёртый премьер-министр Антигуа и Барбуды.
 Браун, Гейтс (1939—2013) — американский бейсболист.
 Браун, Генри (1875—1967) — ирландский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Браун, Генри Кирк (Henry Kirke Brown; 1814—1886) — американский скульптор.
 Браун, Генриетта (настоящее имя Софи́ де Бутейе́) — французская художница, представительница ориентализма и одна из пионеров этого жанра.
 Браун, Генрих (Heinrich Braun; 1851—1920) — немецкий ботаник.
 Браун, Георг (1541—1622) — немецкий богослов.
 Браун, Георг (1692—1772) — русский фельдмаршал ирландского происхождения, губернатор Лифляндии на протяжении тридцати лет; граф.
 Браун, Георг (Georg Braun; 1907—1963) — австрийский футболист, полузащитник.
 Браун, Герберт Чарлз (Herbert Charles Brown; 1912—2004) — американский химик-органик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Браун, Герман Израильевич (1918—1979) — пианист, педагог, заслуженный артист Латвийской ССР.
 Браун, Гленн (Glenn Brown; род. 1966) — английский художник и скульптор.
 Браун, Годфри (1915—1995) — британский легкоатлет.
 Браун, Гордон (James Gordon Brown; род. 1951) — британский (шотландский) политик, премьер-министр Великобритании (2007—2010).
 Браун, Гордон (Gordon Braun, род. 1977) — люксембургский футболист, нападающий.
 Браун, Гретль (Gretl Braun; 1915—1987) — младшая сестра любовницы Гитлера Евы Браун.
 Браун, Грэм (род. 1979) — австралийский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 Браун, Густав Иванович (1827—1897) — офтальмолог.

Д 
 Браун, Дайан (Дайана, Диана) (род. 1946) — американская кёрлингистка и тренер.
 Браун, Давид (1664—1737) — польский и прусский историк и библиограф.
 Браун, Даг (род. 1952) — американский легкоатлет.
 Браун, Даррант (род. 1964) — ямайский футболист.
 
 Браун, Дейл (род. 1971) — канадский боксёр.
 Браун, Деррен (Derren Victor Brown; род. 1971) — английский фокусник, психологический иллюзионист, менталист, гипнотизёр, художник и скептик.
 Браун, Деррик (род. 1987) — американский баскетболист.
 Браун, Дес (род. 1952) — британский политик.
 Браун, Дешорн (род. 1990) — ямайский футболист.
 Браун, Джейкован (род. 1990) — американский баскетболист.
 Браун, Джейлен (род. 1996) — американский баскетболист.
 
 
 Браун, Джеки (Jackie Brown; 1909—1971) — британский английский боксёр-профессионал.
 Браун, Джексон (Clyde Jackson Browne; род. 1948) — американский музыкант, автор текстов, продюсер.
 Браун, Джеральд (1942—2018) — американский дирижёр.
 Браун, Джеремайя (род. 1985) — американский гребец.
 Браун, Джерри (род. 1938) — американский политик.
 Браун, Джесси (1944—2002) — американский политик.
 Браун, Джесси — шотландская кёрлингистка.
 
 
 Браун, Джозеф Эмерсон(1821—1894) — американский политик, 42-й губернатор Джорджии.
 
 
 Браун, Джордан (Jordan Brown; род. 1987) — североирландский профессиональный игрок в снукер.
 Браун, Джордан (Jordan Anthony Brown; род. 1997) — американский подросток, осуждённый за убийство (см.: Дело Джордана Брауна).
 
 Браун, Джуди (род. 1961) — американская легкоатлетка.
 
 Браун, Дик — американский кёрлингист.
 Браун, Дием (Diem Brown, 1982—2014) — американская телеведущая, развлекательный корреспондент.
 
 Браун, Дорис (род. 1942) — американская легкоатлетка, тренер.
 Браун, Дороти Уинфред (Гибсон; 1889—1946) — американская актриса немого кино, фотомодель и певица.
 Браун, Дуг (род. 1964) — американский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».
 
 Браун, Дэйв (Dave Brown; род. 1973) — английский актёр-комик, фотограф, хореограф и диджей.
 Браун, Дэн (Dan Brown; род. 1964) — американский писатель («Код да Винчи»), журналист, музыкант.
 Браун, Дэнни (Danny Brown; род. 1981) — американский рэпер, настоящее имя — Дэниел Сьюэлл (Daniel Sewell).

Е 
 Браун, Ева (1912—1945) — жена Адольфа Гитлера.

З 
 Браун, Зак (род. 1971) — американский автогонщик и бизнесмен, руководитель команды McLaren в Формуле-1.

И 
 Браун, Иван Осипович (1774—1819) — профессор анатомии, физиологии и судебной врачебной науки.
 Браун, Иветт Николь (род. 1971) — американская актриса.
 Браун, Ильза (1908—1979) — старшая сестра Евы Браун.
 Браун, Иоганн Вильгельм Иосиф (1801—1863) — католический богослов и политический деятель Пруссии.
 Браун, Иосиф Адам (1712—1768) — физик, метеоролог, профессор философии, академик.
 Браун, Ирвинг (1911—1989) — американский профсоюзный деятель, антикоммунистический оперативник.
 Браун, Исайя (род. 1997) — английский футболист, полузащитник и нападающий футбольного клуба «Челси» и сборной Англии до 17 лет.
 Браун, Иэн (род. 1963) — британский рок-музыкант.

Й 
 Браун, Йожеф (1901—1943) — венгерский футболист.
 Браун, Йозеф (1864—1891) — чешский писатель.

К 
 Браун, Калани (род. 1997) — американская баскетболистка.
 
 Карлиньос Браун (Carlinhos Brown; род. 1962) — бразильский певец.
 Браун, Картер (Carter Brown, 1923—1985) — англо-австралийский писатель.
 Браун, Каспар (1807—1877) — немецкий резчик по дереву, гравёр и издатель.
 Браун, Кваме (Kwame James Brown; род. 1982) — американский баскетболист.
 Браун, Квеси (род. 1994) — тринидадский трековый велогонщик.
 Браун, Кевин (род. 1992) — шведский и американский игрок в хоккей с мячом.
 Браун, Кейнер (Keyner Brown; род. 1991) — коста-риканский футболист.
 Браун, Кейт (род. 1960) — губернатор штата Орегон.
 Браун, Келли (род. 1982) — шотландский профессиональный регбист.
 Браун, Керрит (род. 1962) — британский дзюдоист.
 Браун, Кёртис Ли (Curtis Lee Brown; род. 1956) — американский астронавт.
 Браун, Кимберли (Kimberly Jean Brown; род. 1984) — американская киноактриса.
 Браун, Кимберлин (Kimberlin Brown; род. 1961) — американская актриса мыльных опер.
 Браун, Кимми — шотландская кёрлингистка.
 Браун, Кит (род. 1960) — канадский хоккеист.
 Браун, Киша (род. 1979) — американская баскетболистка.
 Браун, Кларенс (Clarence Brown; 1890—1987) — американский кинорежиссёр.
 Браун, Кларенс Флитвуд (Clarence Fleetwood Brown; 1929—2015) — американский филолог-славист, литературовед, переводчик, мандельштамовед.
 Браун, Клемент (1894—1964) — американский ватерполист.
 Браун, Клиффорд (Clifford Brown; 1930—1956) — американский джазмен-трубач.
 Браун, Клэнси (Clancy Brown; род. 1959) — американский актёр.
 Браун, Коннор (Connor Brown; род. 1994) — профессиональный канадский хоккеист.
 Браун, Константин (Constantin Braun; род. 1988) — профессиональный немецкий хоккеист.
 Браун, Коретта (род. 1980) — американская баскетболистка и тренер.
 Браун, Кори (род. 1991) — американский футболист.
 Браун, Крейг (Craig James Brown; род. 1940) — шотландский футболист, тренер.
 Браун, Крейг(Craig Brown; род. 1975) — американский кёрлингист
 
 Браун, Кристи (Christy Brown; 1932—1981) — ирландский писатель и художник, рождённый с церебральным параличом и имевший возможность писать и рисовать лишь пальцами одной ноги.
 Браун, Кэмпбелл (Alma Dale Campbell Brown; род. 1968) — американская журналистка и телеведущая.
 Браун, Кэрол (род. 1953) — американская гребчиха.

Л 
 Браун, Лайонел (род. 1987) — футболист с Американских Виргинских Островов.
 Браун, Ланселот (1715—1783) — английский ландшафтный архитектор.
 Браун, Ларри (род. 1940) — американский баскетболист и баскетбольный тренер.
 Браун, Ларри (род. 1951) — американский легкоатлет, спринтер.
  (1951—2004) — американский писатель.
 Браун, Ласеллес (род. 1974) — канадский бобслеист ямайского происхождения, чемпион мира, призёр Олимпийских игр.
 Браун, Лев (1893—1958) — американский поэт, автор песен.
 Браун, Лекси (род. 1994) — американская баскетболистка.
 Браун, Леопольд (1903—1964) — католический священник, фактический глава Католической церкви в СССР в 1936—1945 годах.
 Браун, Лес (1912—2001) — американский музыкант, аранжировщик.
 Браун, Лесли (род. 1957) — американская актриса и балетная танцовщица.
 Браун, Лесси (1904—2019) — американская долгожительница.
 Браун, Лестер (род. 1934) — американский эколог-аналитик.
 Браун, Лили (1865—1916) — немецкая писательница.
 Браун, Лилиан Джексон (1913—2011) — американская писательница.
 Браун, Луи (1836—1916) — немецкий живописец, педагог.
 Браун, Луиза (род. 1978) — первый человек в мире, родившийся в результате ЭКО.
 Браун, Лукас (род. 1979) — австралийский боксёр-профессионал, бывший чемпион мира по версиям WBA (2016) и WBF (2013) в тяжёлом весе.
 Браун, Люси (род. 1979) — британская актриса.
 Браун, Люси Мэдокс (1843—1894) — художница-прерафаэлит, прозаик и модель.

М 
 
 
 
 Браун, Малкольм (1931—2012) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Браун, Максим (род. 1993) — казахстанский биатлонист.
 Браун, Маргарет (1867—1932) — американская светская дама, филантроп и активист, одна из выживших пассажиров «Титаника».
 Браун, Маргарет (1884—1972) — американская художница.
 Браун, Мария (1911—1982) — нидерландская пловчиха, олимпийская чемпионка и чемпионка Европы.
 
 Браун, Маркел (род. 1992) — американский баскетболист.
 
 Браун, Марлон (род. 1991) — игрок в американский футбол.
 Браун, Матиаш Бернард (1684—1738) — чешский скульптор австрийского происхождения.
 Браун, Матильда (1869—1947) — американская художница.
 Браун, Мел (1935—2019) — канадский баскетболист и тренер.
 Браун, Мелани (род. 1975) — британская певица, автор песен, актриса и телеведущая.
 Браун, Мелвин Луис (1931—1950) — рядовой армии США, участник Корейской войны.
 Браун, Мельвин (род. 1979) — мексиканский футболист.
 Браун, Мерси (1873—1892) — жительница Род-Айленда, чей труп был эксгумирован для ритуала по изгнанию вампирской нежити.
 Браун, Мечислав (1902—1941 или 1942) — польский поэт и адвокат.
 Браун, Михаил Петрович (1903—1977) — советский украинский учёный.
 Браун, Мишель (род. 1976) — аргентинский актёр, певец и композитор.
 Браун, Морган (род. 1999) — английский футболист.
 Браун, Мэри (1891—1971) — американская теннисистка и гольфистка, член Международного зала теннисной славы.

Н 
 Браун, Натали (род. 1973) — канадская телевизионная актриса.
 Браун, Натан (род. 1991) — американский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Браун, Нельсон — американский кёрлингист.
 Браун, Ник (Nicholas Hugh Brown; род. 1950) — британский политик.
 
 

 Браун, Нил (Neil Brown, род. 1971) — канадский политик, юрист и биолог.
  (Neill Smith Brown, 1810—1886) — американский политик, губернатор штата Теннесси (1847—1849), посол в России (1850—1853).
 Браун, Нейл (Neil Brown, род. 1990) — французский, чешский фигурист французского происхождения, выступающий в танцах на льду.
 Браун, Нико (род. 1950 года) — люксембургский футболист, нападающий.
 Браун, Нил (род. 1947) — юрист, биолог, канадский политик и действующий депутат Законодательного собрания Альберты.
 Браун, Нина (1860—1954) — американская библиотекарь и архивист.
 
 Браун, Ноэль (1915—1997) — ирландский врач и политик, министр здравоохранения (1948—1951).

О

П 
 Браун (Броун), Патрик (1720—1790) — ирландский естествоиспытатель и врач.
 Браун, Паула (1881—1962) — венгерская пианистка и музыкальный педагог.
 Браун, Пи Джей (род. 1969) — американский профессиональный баскетболист.
 Браун, Пирс (род. 1988) — американский писатель-фантаст и сценарист.
 Браун, Питер (род. 1935) — британский и американский антиковед.
 Браун, Питер (Пит) (род. 1940) — британский композитор, поэт, певец.
 Браун, Питер (род. 1993) — нидерландский легкоатлет, специализирующийся в многоборье.
 Браун, Прентисс (1889—1973) — американский политик.
 Браун, Пьер Йозеф (род. 1959) — немецкий ботаник.
 Браун, Пэт Кроуфорд (род. 1929) — американская актриса.

Р 
  (Ryan Joseph Braun, род. 1983) — американский бейсболист.
 Браун, Ральф (Ralph Brown, род. 1957) — британский актёр и писатель.
 Браун, Рассел (Russell Braun, род. 1965) — канадский оперный певец
 Браун, Рашель (Rachelle Brawn, род. 1986) — канадская кёрлингистка.
 Браун, Реймонд Армар (род. 1939) — британский лингвист, классический филолог.
 Браун, Рекс (Rex Robert Brown, род. 1964) — американский музыкант, бас-гитарист группы «Pantera».
  (Rick Braun; род. 1955) — американский джазовый музыкант, трубач.
 
 Браун, Рита Мэй (Rita Mae Brown, род. 1944) — американская публицистка.
 Браун, Ричард Шоу (Рик Браун, ; род. 1947) — американский музыкант; лидер рок-группы The Misunderstood.
 
 Браун, Роберта (1947—1981) — американская легкоатлетка-копьеметательница.
 
 Браун, Розмари (1930—2003) — канадский политик, офицер ордена Канады, ордена Британской Колумбии.
 Браун, Рой (1925—1981) — американский джамп-блюзовый музыкант, пионер ритм-н-блюза.
 Браун, Роско Ли (Roscoe Lee Browne, 1925—2007) — американский актёр кино и телевидения.
 Браун, Росс (Ross Brawn, род. 1954) — английский инженер и конструктор Формулы-1.
 Браун, Рут (Ruth Brown, 1928—2006) — американская певица ритм-н-блюз и актриса.
 Браун, Руша (род. 1972) — американская баскетболистка.
 Браун, Рэб — американский актёр.
 Браун, Рэй (Ray Brown, 1926—2002) — американский джазовый музыкант.
 Браун, Рэнди (Randy Brown, род. 1968) — американский баскетболист.

С 
 Браун, Саманта (род. 1969) — американская журналистка, сценарист, кинопродюсер.
 Браун, Сэмуэль Джеймс (1824—1901) — британский военачальник.
 Браун, Сандра (род. 1948) — американская писательница.
 
 Браун, Сет (1841—1923) — американский политик, член Палаты представителей от штата Огайо.
 Браун, Сет (род. 1992) — американский бейсболист.
 Браун, Си Джей (род. 1975) — американский футболист.
 Браун, Сигизмунд фон (1911—1998) — немецкий дипломат, старший брат Вернера фон Брауна.
 Браун, Сильвестр (1909—1996) — польский фотограф, участник Варшавского восстания 1944 года.
 Браун, Сильвия (1936—2013) — американская писательница, медиум и гипнотерапевт.
  (род. 1993 или 1994) — английская актриса.
 
 
 Браун, Софина (род. 1976) — американская телевизионная актриса.
 Браун, Спенсер (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Браун, Спенсер (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Браун, Стерлинг (род. 1976) — американский актёр.
 

 Браун, Сэм (род. 1964) — английская певица.
 Браун, Сэмюэль Роббинс (1810—1880) — американский миссионер в Китае и Японии.

Т 
 Браун, Тамара (Tamara Braun, род. 1971) — американская телевизионная актриса.
 Браун, Тара (Tara Brown; род. 1968) — австралийская журналистка и телеведущая.
 Браун, Тара (Tara Brown) — шотландская кёрлингистка.
 Браун, Тед (Theodore Braun) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Браун, Тим (Timothy Brown, род. 1981) — новозеландский футболист, центральный полузащитник.
 Браун, Тим (Timothy Tuttle Brown, 1938—1989) — американский фигурист.
 Браун, Тимоти Рэй (Timothy Ray Brown, 1966—2020) — американец, считающийся первым в истории человеком, излечившимся от СПИДа.
 
 Браун, Томпсон (1807—1855) — американский инженер, строитель Николаевской железной дороги.
 Браун, Тона (Tona Brown, род. 1979) — американская оперная певица (меццо-сопрано).
 Браун, Тони (Tony Brown; род. 1946) — американский кантри-продюсер и пианист.
 Браун, Триша (Trisha Brown; 1936—2017) — американская танцовщица и балетмейстер.
 Браун, Трэвис (Travis Browne, род. 1982) — американский боец смешанных единоборств.

У 
 Браун, Уиллард (1915—1996) — американский бейсболист.
 Браун, Уилсон (1882—1957) — вице-адмирал ВМФ США, советник президентов США.
 
 Браун, Улдис Вольдемарович (род. 1932) — советский и латвийский кинорежиссёр и оператор.
 
 Браун, Уорик (род. 1949) — австралийский автогонщик, пилот Формулы-1.
 
 Браун, Уэс (род. 1979) — английский футболист, защитник.

Ф 
 
 Браун, Фил (род. 1959) — английский футболист, тренер.
 Браун, Филипп (род. 1954) — американский боксёр-профессионал.
 Браун, Фокси (род. 1978) — американская рэп-исполнительница, актриса, модель.
 Браун, Фолькер (род. 1939) — немецкий писатель, поэт и драматург.
 Браун, Форд Мэдокс (1821—1893) — английский живописец и поэт.

Х 
 Браун, Хайнц Адольфович (1919—?) — советский киноактёр и диктор немецкого происхождения.
 Браун, Хайрам (1801—1890) — американский политик.
 Браун, Ханс (1886—1918) — немецкий легкоатлет, призёр летних Олимпийских игр (1908 и 1912).
 Браун, Харрисон (1917—1986) — американский химик-ядерщик и геохимик, участник Манхэттенского проекта.
 Браун, Хелен (1922—2012) — американская писательница и журналистка, феминистка.
 Браун, Хельге (род. 1972) — немецкий политик.
 Браун, Хоптон (более известен под псевдонимом Scientist; род. 1960) — музыкант, работающий в жанре даб.
 Браун, Хорхе (1880—1936) — аргентинский футболист, нападающий и защитник.
 Браун, Хорэйс (1898—1983) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Браун, Хосе Луис (1956—2019) — аргентинский футболист, защитник.
 Браун, Хуби (род. 1933) — американский баскетбольный тренер и телевизионный аналитик.
 Браун, Хэблот Найт (1815—1882) — британский художник и книжный иллюстратор.

Ч

Ш 
 Браун, Шарль (1898—1988) — французский композитор и музыкальный педагог.
 Браун, Шелдон (1944—2008) — американский велосипедист и веломеханик.
 Браун, Шелли-Энн (род. 1980) — канадская бобслеистка ямайского происхождения.
 Браун, Шеннон (род. 1985) — американский профессиональный баскетболист.
 Браун, Шеррод (род. 1952) — американский политик, сенатор США от штата Огайо.
 Браун, Шэрон (род. 1943) — американская модель, Мисс США 1961.

Э 
 Браун, Эдвард Гранвил (1862—1926) — британский востоковед.
 Браун, Эдвин (1929—2017) — американский филолог.
 Браун, Эдвина (род. 1978) — американская баскетболистка и тренер.
 Браун, Эдит (1896—1997) — одна из выживших пассажирок океанского лайнера «Титаник».
 Браун, Элизабет (более известная как Пэтти Дикин; 1863—1934) — австралийский филантроп и политик, кавалер Ордена Британской империи.
 Браун, Элизабет Айона (1941—2004) — британская скрипачка и дирижёр.
 
 Браун, Эмиль (1870—1954) — швейцарский виолончелист и музыкальный педагог.
 Браун, Энтони (род. 1992) — американский баскетболист.
 
 Браун, Эрин (урождённая Эрин ДеРайт; род. 1979) — американская актриса кино, режиссёр, модель и музыкант.
 Браун, Эрл (1926—2002) — американский композитор.
 Браун, Эрлен (1935—1983) — американская легкоатлетка.
 Браун, Эрнест Уильям (1866—1938) — британский математик и астроном.
 Браун, Этан Аллен (1776—1852) — американский адвокат, политик и дипломат.
 Браун, Этель (1872—1944) — американская художница, иллюстратор и школьный учитель.

Ю 
 Браун, Юзеф (1801—1879) — польский церковный и образовательный деятель.
 Браун, Юлиус (1825—1869) — немецкий искусствовед.

Я 
 
 Браун, Ян (Jan Braun; 1926—2015) — польский лингвист-компаративист, востоковед, кавказовед.

Составная фамилия, второе имя 
 Браун-Бланке, Жозиас (1884—1980) — один из крупнейших геоботаников XX века.
 Браун-Симпсон, Николь (1959—1994) — супруга О. Джей Симпсона.
 Браун-Трафтон, Стефани (1979) — американская легкоатлетка.
 Браун Финдлей, Джессика (род. 1989) — британская актриса кино и телевидения.
 Браун Форбс, Фелисио (род. 1991) — немецкий и коста-риканский футболист, защитник.
 Браун Фэйр, Вирджиния (1904—1980) — американская актриса эпохи немого кино.
 Буш-Браун, Генри (1857—1935) — американский скульптор.
 Буш-Браун, Маргарет (1857—1944) — американская художница, жена Генри Буш-Брауна.
 Саттон-Браун, Тэмми (род. 1978) — канадская баскетболистка.
 Фицджеральд-Браун, Бенита (1961) — американская легкоатлетка.

Персонажи 
 Бастер Браун (Buster Brown) — персонаж газетных комиксов
 Кливленд Браун (Cleveland Brown) — второстепенный персонаж американского мультсериала «Гриффины», главный персонаж мультсериала «Шоу Кливленда».
 Кливленд Браун Младший (Cleveland Orenthal Brown) — второстепенный персонаж американского мультсериала «Гриффины», главный персонаж мультсериала «Шоу Кливленда».
 Лаванда Браун — персонаж серии романов и фильмов о Гарри Поттере.
 Отец Браун (Father Brown) — герой произведений Г. К. Честертона.
 Чарли Браун (Charles Brown) — один из главных персонажей серии комиксов Peanuts.
 Эмметт Браун (Emmett Lathrop Brown) — учёный-изобретатель, один из главных героев фильма «Назад в будущее».

Топоним

Другие значения 
 (1643) Браун — астероид.
 Браун — кратер на Луне.
 Д. Браун — кратер на Луне.
 Браун (Brawn GP Ltd.) — команда и конструктор Формулы-1.
 Brawn BGP 001 — болид команды Brawn GP в Формуле-1.
 Braun — немецкая компания, производитель потребительских и бытовых электроизделий.
 Браун («Браун де Адроге») — аргентинский футбольный клуб из предместья Адроге города Альмиранте-Браун, входящего в Большой Буэнос-Айрес.

См. также 

 Браун-Уилли
 Браун против Совета по образованию (1954) — судебный процесс.
 Гибель Майкла Брауна (2014) — инцидент в городе Фергусон (штат Миссури, США), повлёкший за собой крупную волну беспорядков по всей стране.

Примечания